Asteroscopus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1828. Asteroscopus ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Asteroscopus